Коммунистические университеты в СССР может означать:
 Всесоюзный коммунистический сельскохозяйственный университет имени И. В. Сталина
 Коммунистический университет имени Артёма
 Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова
 Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского
 Коммунистический университет преподавателей общественных наук
 Коммунистический университет трудящихся Китая
 Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина